Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Office/2 Nordre, der Skolernes SK und der Nørresundby SK setzten in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spieler ein, der SK 1934 Nykøbing und der Århus SK ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich jeweils 11. Insgesamt kamen 75 Spieler zum Einsatz, von denen 45 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Erling Mortensen (SK 1934 Nykøbing) und Jan Christensen (Office/2 Nordre) mit je 5,5 Punkten, wobei Mortensen 6 Partien spielte, Christensen 7. Einen halben Punkt weniger erreichten Rasmus Skytte (Århus SK), Lars Bo Hansen (SK 1934 Nykøbing), Mads Boe (Office/2 Nordre), Bo Jacobsen (Skolernes SK) und Jens Jørgen Christiansen (Nørresundby SK), wobei Skytte 6 Partien spielte, die übrigen Spieler je 7. Kasper Rasmussen (SK 1934 Nykøbing) erreichte als einziger Spieler 100 % und kam dabei einmal zum Einsatz.

Älteste Spieler der Saison war der beim (SK 1934 Nykøbing) spielende Henning Nielsen (* 1940), jüngster Spieler der beim Skolernes SK spielende Davor Palo (* 1985).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; BLR = Weißrussland, DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK 1934 Nykøbing

Århus Skakklub

Helsinge Skakklub

Office/2 Nordre

Skolernes Skakklub

Skakklubben Sydøstfyn

Brønshøj Skakforening

Nørresundby Skakklub

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen werden für die Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 1999
Schach 2000